Burg Tannenberg ist der Name folgender Burgen:

 Burg Tannenberg (Nentershausen), Burg in Nentershausen, im nordöstlichen Hessen
 Burg Tannenberg (Seeheim-Jugenheim), Burgruine in Seeheim-Jugenheim, im südlichen Hessen